Ла Каха има више значења:

 Ла Каха (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Каха (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каха (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каха (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каха (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каха (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каха (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каха (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каха (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каха (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Каха (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику